

Patronyme 

 Armand-François de Menou (1627-1703), militaire français ;
 Jacques-François Menou (1750-1810), général français.
 Jacques de Menou (1932-2010), personnalité politique française.

Toponymie 

 Menou, commune française du département de la Nièvre.